Jessica Walter (1941-2021) – attrice statunitense
Jessica Walter (1984) – sciatrice liechtensteinese